hrabstwo Scott (ang. Scott County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Scott (ang. Scott County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Scott (ang. Scott County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Scott (ang. Scott County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Scott (ang. Scott County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Scott (ang. Scott County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Scott (ang. Scott County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Scott (ang. Scott County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Scott (ang. Scott County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Scott (ang. Scott County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Scott (ang. Scott County) w USA, w stanie Wirginia